Nörenberg hat folgende Bedeutungen:

 alte Namensvariante von Nürnberg
 deutscher Name der polnischen Stadt Ińsko in Pommern

Nörenberg oder Noerenberg ist Familienname folgender Personen:
 Gerold Noerenberg (* 1957), deutscher Politiker (CSU)
 Heinz-Werner Nörenberg (* 1940), deutscher Altphilologe
 Ivo Nörenberg (* 1970), deutscher Tierfilmer
 Marie Nörenberg (1872–1962), deutsche Bibliothekarin
 Walter Nörenberg (* 1929), deutscher Landwirt, Agraringenieurökonom und Politiker (LDPD)